Chamisma — второй японский мини-альбом (шестой в целом) южнокорейской гёрл-группы CLC. Был выпущен 27 июля 2016 года лейблом Cube Entertainment Japan.

Предпосылки и релиз 
16 июня Cube Entertainment объявил, что CLC вернутся в Японию, чтобы выпустить свой 2-й японский мини-альбом «Chamisma». Слово «Chamisma» - это сочетание слов «Charming» и «Smile». Это также первый оригинальный японский трек группы, который показывает прекрасные прелести 7 участниц группы, в том числе Квон Ынби, которые впервые присоединилась к ним в японских промоушене.

Альбом был выпущен в 3 различных вариантах: Тип А (компакт-диск), типа B (СD+DVD) и Тип C (компакт-диск+DVD-диск). Версия Type B альбома включает в себя трек и музыкальное видео «Chamisma» с участием Ильхуна из BTOB, а версия Type C включает в себя DVD первого японсого шоукейса CLC «First Step».

Трек-лист

Примечания